A 2016-os Deutsche Tourenwagen Masters-szezon volt a bajnokság tizenhetedik szezonja a sorozat 2000-es visszatérése óta. A szezon május 7-én a Hockenheimringen kezdődött és október 16-án szintén itt fejeződött be.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Újon pilóták 

  Esteban Ocon; GP3, ART Grand Prix pilóta → ART Grand Prix pilóta
  Felix Rosenqvist; Indy Lights, Belardi Auto Racing pilóta → ART Grand Prix pilóta

Távozó pilóták 

  Pascal Wehrlein; HWA Team pilóta → Formula–1, Manor Racing pilóta
  Esteban Ocon (öt forduló után); ART Grand Prix pilóta → Formula–1, Manor Racing pilóta

Év közbeni versenyzőcserék 

 René Rast Adrien Tambay-t helyettesítette a zanvoorti második futamon.

Eredmények 
2015. november 30-án jelentették be a  végleges versenynaptárat.

Pontrendszer 
Pontot az első tíz helyezett kapott az alábbiak szerint:

Versenyzők

Gyártók

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 A német túraautó-bajnokság hivatalos honlapja

Dtm